Louis Louvet (1899-1971), militant anarchiste français ;
 Louis Louvet (né en 1997), cycliste français.